Use Your Illusion II — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Guns N’ Roses, вышедший в 1991 году, последний из двух альбомов, выпущенных в связи с туром Use Your Illusion Tour. Первый альбом вышел под названием Use Your Illusion I.

Об альбоме 
Диск был немного успешнее предшественника Use Your Illusion I. За первую неделю было продано 770 000 экземпляров, Use Your Illusion I — 685 000 за первую неделю.

Use Your Illusion II — более политический альбом, чем предшественники. Песни «Civil War», кавер-версия песни Боба Дилана «Knockin' on Heaven’s Door» и «Get in the Ring» тематизируют насилие, применение закона и предвзятость средств массовой информации. Тема наркотиков играет меньшую роль чем в предыдущих альбомах группы.

Если сравнивать данный альбом с его предшественником, то стиль его более спокойный, блюзовый, в то время как Use Your Illusion I записан в более яростной, металлической манере. Этим объясняется и разница цветов обложки — у Use Your Illusion I красная обложка, а у Use Your Illusion II — синяя (более умиротворяющий цвет).

Обложка 
Обе обложки сделал эстоно-американский художник  на основе картины Рафаэля Санти Афинская школа.

Список композиций

Участники записи 
 Эксл Роуз — вокал
 Слэш — соло-гитара
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, соло-гитара
 Дафф Маккаган — бас-гитара
 Мэтт Сорум — ударные
 Диззи Рид — клавишные

Примечания

Ссылки 

Альбомы Guns N’ Roses
Альбомы Geffen Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums